Ohrazenice est un toponyme qui peut désigner :

Ohrazenice, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Ohrazenice, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie